Op Roland Garros 2005 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 25 mei tot en met 5 juni 2005.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelhouders Tatiana Golovin en Richard Gasquet waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Rennae Stubbs en Daniel Nestor, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het ongeplaatste duo Daniela Hantuchová en Fabrice Santoro baande zich een weg naar de finale door niet alleen het eerste reekshoofd, maar vervolgens ook het vijfde en het vierde reekshoofd te verslaan. In de eindstrijd zegevierden zij over het als zesde geplaatste koppel Martina Navrátilová en Leander Paes in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hantuchová had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Santoro geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2005